Héctor Rivera puede referirse a:

Ektor Rivera (Cantante puertorriqueño)

Héctor Rivera (deportista puertorriqueño)

Héctor Rivera (actor argentino)

Héctor Rivera Pérez (obispo auxiliar puertorriqueño)